Кейптаун (англ. Cape Town, африкаанс Kaapstad, коса iKapa) — многозначный термин.

 Кейптаун — второй по населению (после Йоханнесбурга) город Южно-Африканской Республики. 
 Кейптаун (аэропорт) — основной аэропорт, обслуживающий город Кейптаун. 
 Кейптаун (городской округ) — городской округ в Западно-Капской провинции (ЮАР). 
  — военное судно.
 Кейптаун (стадион) — футбольный стадион в Кейптауне, ЮАР, одна из арен чемпионата мира по футболу 2010 года.